

Le groupe social
 Pennsylvania Dutch est un groupe social réunissant des émigrés en Pennsylvanie
 Pennsylvania Dutch ou pennsilfaanisch est le dialecte haut-allemand parlé par ce groupe social
 Pennsylvania Dutch est l'art populaire pratiqué par ce groupe social
 Pennsylvania Dutch Country est un surnom de la zone métropolitaine de Lancaster, en Pennsylvanie

Plantes
 Pennsylvania Dutch saffron est une variété de safran
 Pennsylvania Dutch Croockneck est une variété de potiron, dite courge musquée

Entreprises
 Stroehmann Pennsylvania Dutch Bakers  est une entreprise du groupe George Weston limitée